Mad Dogs é uma banda de Natal, Rio Grande do Norte, formada em 1994. Se caracteriza pelo bom humor e pela irreverência.

Veterana nos palcos potiguares, a banda acumula vários troféus Hangar - o prêmio da música norte-rio-grandense - entre os quais, de melhor banda, melhor vocalista, melhor show e melhor instrumentista. Destacamos ainda a participação do Mad Dogs no projeto Oi Blues by Night, onde a banda teve a oportunidade de acompanhar grandes músicos do gênero como Dominic Nichillo (USA – ex-Santana e Buddy Guy, entre outros), Kenny Bronw (USA), Danny Vincent (Argentina) e Nuno Mindelis (considerado um dos melhores guitarristas nesse estilo), além de ter aberto shows de Phill Guy (USA) e Peter Mad Cat (USA).

Mad Dogs e Beatles 
Nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2007, o grupo teve a honra de representar o Brasil na International Beatle Week, realizada na Inglaterra, em Liverpool. Primeira banda do norte-nordeste a participar desse evento, o grupo foi eleito pelo público uma das três melhores do festival, na sua última participação.  Embalados pela repercussão dos shows em solo inglês, o Mad Dogs lançou dois cds com releituras das músicas do quarteto de Liverpool - Mad Dogs Interpreta The Beatles e Evolution, respectivamente – onde os cachorros loucos re-interpretam os clássicos ingleses com doses generosas de blues, jazz, ritmos brasileiros e latinos. O sucesso ainda rendeu duas participações na Semana Beatle de Latino América, em Buenos Aires em 2004 e 2006, além de ter sido citada como uma das dez melhores bandas que interpretam Beatles, pelo Jornal do Brasil.
    
Mad Dogs e Bar Doce Lar são os títulos dos dois cds autorais já lançados pela banda. Com este último trabalho, o grupo foi um dos vencedores do prêmio Cosern Musical, que levou ao público um espetáculo diferente, onde os músicos interagem com atores e bailarinos. Nos projetos da cachorrada para esse ano estão a produção do terceiro cd autoral – já em fase de composição.

Integrantes 
Cbi [Ostelo Osman]: vocal
Fernando Suassuna: bateria
Paulo Sarkis: baixo
Neemias: sax
Carlos Suassuna: guitarra
Zé Marcos França: teclado

Ligações externas 
site oficial

Bandas do Rio Grande do Norte